Klingon (Star Trek), een fictief ras uit de televisie- en filmserie Star Trek
 Klingon (taal), de taal die in deze serie door dit ras gesproken wordt